L'expression « chevrotain malais » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de tragulidés :
 le Petit chevrotain malais, Chevrotain malais mineur ou Kanchil () ;
 le Grand chevrotain malais, Chevrotain malais majeur ou Napu ().

Articles connexes

Références 

Ruminant (nom vernaculaire)
Tragulidae
Nom d'ongulé ambigu
Faune endémique d'Asie